Виктор Романюк: Романюк, Виктор Владимирович (1947—2017) — советский футболист.
 Романюк, Виктор Николаевич (род. 1975) — украинский политик.